Соревнования по борьбе на летних Азиатских играх 1974 проходили в Спортивном комплексе Арьямехр с 8 по 13 сентября 1974 года.

Общий медальный зачёт

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Ссылки 

1974